Sipaliwinisavanne (regio), een savanne in het zuiden van Suriname en noorden van Brazilië
 Sipaliwinisavanne (plaats), een plaats in Suriname in de bovenstaande regio